Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 7,5 km-es sprint versenyszámát február 23-án rendezték a Birkebeineren Stadionban. Az aranyérmet a kanadai Myriam Bédard nyerte meg. A Magyarországot képviselő Bozsik Anna a 46., Bereczki Brigitta a 65. helyen végzett.

Végeredmény 
Minden hibás találat után 150 méter büntetőkört kellett megtenniük a versenyzőknek.

Források 

N07